Во́лтерс () — прізвище або топонім англійського та валлійського походження, що буквально означає «син Волтера».

Прізвище 
 Волтерс (прізвище)

Топонім

Волтерс — місто в окрузі Феріболт, штат Міннесота
 Волтерс — місто, штат Оклахома

Інше 
 Художній музей Волтерс () — художній музей в місті Балтимор, штат Меріленд (США).

Див. також 
 Волтер